Кропивницькі — шляхетські роди.

Гербу Єліта

Особи 
 Марко — брацлавський зем'янин у 1611 році

 Судимунт — земський брацлавський писар у 1582 році, дружина — Євдоксія Копець
 Северин
 Олександр, брацлавський писар у 1613-1626 роках, дружина — Олена Пісочинська
 Михайло — королівський секретар (1637), мечник (1612) і підсудок (1618) брацлавський
 Іван, всі сини — дідичі Комарова у 1616 році

Гербу Сас 
Дідичне володіння — село Кропивник (давніше Перемиська земля, Стрийський повіт).

Особи 
 Сидір, Кузьма

Джерела 
 Кропивницький Михайло //  — Т. 3. — С. 1193.
 Boniecki A. Herbarz polski: wiadomosci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. — Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1908. — Cz. 1. — t. 12. — S. 305—308. 
 Извлеченіе изъ древнихъ Литовскихъ лѣтописей и изъ Русскихъ лѣтописныхъ сводовъ / Отделъ І. Извѣстія лѣтописные // Сборникъ матеріаловъ для исторической топографіи Кіева и его окрестностей. — К. : типографія Е. Я. Федорова, 1874. — С. 40.